Sporza (multimedia), de overkoepelende naam voor de sportuitzendingen van de VRT
Sporza Radio, een VRT-radiozender